Erminio Rullo (Nápoles, 19 de fevereiro de 1984) é um futebolista italiano que joga como lateral-esquerdo no clube italiano SSC Napoli.

Ligações externas 
 Perfil do jogador na página oficial da Napoli 

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Triestina Calcio
Naturais de Nápoles